Соколтенанго има више значења:

 Општина Соколтенанго (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Соколтенанго (Соколтенанго, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику